Eaten Alive – album di Diana Ross del 1985
 Eaten Alive – singolo di Diana Ross del 1985
 Quel motel vicino alla palude (Eaten Alive) – film diretto da Tobe Hooper del 1977